Seznam aktivnih ladij v ruski vojni mornarici predstavlja popis, glede katerega ni mogoče doseči širokega soglasja brez večje dostopnosti podatkov in konsistentnega standarda, katere ladje so aktivne in katere ne. V sovjetski in ruski vojni mornarici so ladje manj odhajale iz pomorskih oporišč na plovbe ter vzdrževale bojno sposobnost med ostajanjem v oporišču. Velike spremembe, ki so sledile razpadu Sovjetske zveze, so nato izjemno zapletle položaj. Določanje, katere ladje so aktivne in katere ne, je lahko težavno. Jane's fighting ships je v letih 1999–2000 trdila, da imajo nekatere ladje nizko bojno sposobnost, vendar so še del vojne mornarice in je posadka še plačana.

Po letu 2010 pride do premika h gradnji novih in modernizaciji obstoječih ladij, ki so začele nadomeščati zastarele korvete, fregate in rušilce iz sovjetskega obdobja.

Aktivne ladje in podmornice 

 1 letalonosilka
 2 težki raketni križarki
 2 raketni križarki
 10 rušilcev
 11 fregat
 81 korvet
 21 amfibijskodesantnih ladij
 49 minolovcev
 4 patruljne ladje
 11 strateških jedrskih podmornic
 10 jedrskih podmornic z manevrirnimi raketami
 15 jurišnih jedrskih podmornic
 22 dizel-električnih podmornic
 13 podmornic za posebne namene

Letalonosilka

Težki raketni križarki

Raketni križarki

Rušilci

Fregate

Korvete

Podmornice z balističnimi raketami

Podmornice z manevrirnimi raketami

Jurišne jedrske podmornice

Dizel-električne podmornice

Podmornice za posebne namene

Patruljne ladje

Sklici

Rusija